Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Guangzhou International Women's Open 2014 nastoupilo třitnáct dvojic, když tři z nich měly volný los do druhého kola. Obhájcem titulu byl tchajwansko-čínský pár Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Deblovou soutěž vyhrála tchajwansko-čínská nenasazená dvojice Čuang Ťia-žung a Liang Čchen, která ve finále zdolala francouzsko-polský pár Alizé Cornetová a Magda Linetteová. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 2–6 a 7–6, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–7].

Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 280 bodů a dvojice si rozdělila částku 17 724 dolarů. Čuangová získala dvacátou první a Čchenová premiérový kariérní trofej na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Misaki Doiová /  Sü I-fan (semifinále)
  Andreja Klepačová /  María Teresa Torrová Florová (semifinále)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Katarzyna Piterová (1. kolo)
  Ioana Raluca Olaruová /  Šachar Pe'erová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2014
WTA Tour 2014